Saint-Basile kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Basile, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Saint-Basile (kommun), Québec, Capitale-Nationale, 

Robotskapade Kanadaförgreningar